Juniorská liga 2014/15 byl třetí ročník soutěže, jež byla určena (s výjimkami) hráčům do 21 let. Soutěže se účastnilo 20 týmů, z nichž 16 muselo postavit tým povinně, což vyplývá z jejich účasti v Synot lize 2014/15. Do Juniorské ligy se v ročníku 2014/2015 vrátil tým SK Dynamo České Budějovice, jenž postoupil do nejyšší seniorské soutěže. Naopak se ze soutěže odhlásily týmy SK Sigma Olomouc, který sestoupil z Gambrinus ligy, a FK Pardubice.

Soutěž odstartovala v pondělí 28. července 2014. Každý tým odehrál dvě utkání proti každému ze soupeřů, a každý tým sehrál 38 zápasů, což je o 2 méně než v minulém ročníku. Poslední kolo bylo dohráno 1. června 2015 a z triumfu v soutěži se radoval juniorský tým FK Mladá Boleslav.

Kluby

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Pořadí po jednotlivých kolech 

* - Zápas týmu byl odložen.

^ - Zápas týmu byl předehrán.

Křížová tabulka

Statistiky hráčů

Střelci 
 

Aktualizováno: 12. června 2015
Zdroj: Juniorská liga

Vychytaná čistá konta 
 

Aktualizováno: 12. června 2015
Zdroj: Juniorská liga

Hráč kola 
V každém utkání Juniorské ligy vybírá Hráče utkání redaktor webu juniorskaliga.cz přítomný přímo na stadionu. Po odehrání celého kola vybírá redakce juniorskaliga.cz z Hráčů utkání jednoho Hráče kola.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky soutěže

Související články 
 Juniorská liga

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2014
Fotbal v Česku v roce 2015